Abner Biberman (1909-1977) – regista e attore statunitense, accreditato anche con il nome Joel Judge
Herbert Biberman (1900-1971) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Edward Biberman (1904-1986) – pittore statunitense, fratello di Herbert Biberman